Waterfall, nom commun anglais signifiant en français "cascade" ou "chute d'eau", peut désigner :

Toponymes 
 Waterfall, une localité d'Alaska, aux États-Unis ;
 Waterfall, une ville de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.
Waterfall bluff, une chute d'eau d'Afrique du Sud ;
Waterfall Gully, un quartier d'Adélaïde en Australie

Musique 
 Waterfall, une chanson de Sopho Gelovani et Nodiko Tatishvili représentant la Géorgie au Concours Eurovision de la chanson 2013.

Management 

Diagramme waterfall, une forme de diagramme utilisée notamment en finance ;
Projet waterfall, ou « en mode waterfall » se dit en gestion de projet d'un projet utilisant un modèle en cascade ;

Voir aussi 
 Waterfall une installation artistique d'Olafur Eliasson dans le jardin de Versailles en 2016 ;